Мелита () — персонаж древнегреческой мифологии.

Дочь Мирмека (по Гесиоду), или Дия (по Мусею).

Возлюбленная Посейдона. Её именем назван дем в Аттике. Родила от Посейдона Страха (). Считалась возлюбленной Геракла, храм, посвященный которому, находился в её деме; была изображена вместе с ним на рельефах Парфенона.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Мифы Аттики